

Geografia 
 Noble (Illinois)  — vila no estado  de Illinois, Condado de Richland, Estados Unidos
 Noble (Luisiana) — vila no estado  de Luisiana, Paróquia de Sabine
 Noble (Oklahoma) — cidade no estado de Oklahoma, Condado de Cleveland

Música 
 Noble (álbum)  — da banda japonesa Versailles

Desambiguações de topônimos